

Persone 
 Enzo Coloni – ex pilota italiano e fondatore dell'omonima scuderia
 Michel Coloni – prelato cattolico francese
 Sergio Coloni – politico italiano

Altro 
 Coloni – scuderia automobilistica
 Coloni – abitanti di una colonia
Coloni – abitanti degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi
 Coloni – lavoratori dell'agricoltura con rapporto di colonia parziaria

Pagine correlate
 Colono